Katak kan syfta på följande:
  Qâtak, berg i Grönland
  Cuttack, stad i Indien
  Katīk Lāhījān, ort i Iran
  Katak (Cypern), förkortning för Kıbrıs Adası, Türk Azınlık Kurumu (Föreningen för den turkiska minoriteten på ön Cypern), se Fazil Küçük